Someșan:
 Sergiu Someșan (* 1954, Reghin, Județul Mureș)
 Cubleșu Someșan (Magyarköblös), un sat aparținător comunei Panticeu din județul Cluj

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania